Вікторія Абріль — іспанська акторка
 Доньки Абріль — мексиканський фільм-драма
 Кароліна Абріль — іспанська порноакторка